

Éves bontásban

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Jegyzetek

Észak-amerikai labdarúgó-válogatottak
Mexikói labdarúgás